Makian (wyspa)
 Makian (lud)
 język makian wschodni
 język makian zachodni